Ez a lista a Futrinka utca című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái